Kasaberget kan syfta på
Ett mycket vanligt namn på berg i södra Finland. Namnet kommer sig av att man brukade tända en vårdkase på närmaste höjd då de ville göra folket i grannbyarna uppmärksamma på någon fara. På östsvenska dialekter uttalas kase som "kasa", uttalat med kort "a" och kort "s".

Kasaberget – ett berg och ett bosättningsområde i den västra delen av Grankulla stad
Kasaberget (vid Bergstad, Kyrkslätt) – en kulle i Kyrkslätt.
Kasaberget (vid Biskopsböle, Kyrkslätt) – en kulle i Kyrkslätt.
Kasaberget (vid Villinge, Helsingfors) – en ö i Finska viken.
 Kasaberget – tidigare namn på en kulle i centrala Helsingfors, se Observatoriebacken

Se även
 Kasberget (olika betydelser)